Pedregal – comune della Repubblica di Panama situato nel distretto di Boquerón
 Pedregal – comune della Repubblica di Panama situato nel distretto di David
 Pedregal – comune della Repubblica di Panama situato nel distretto di Panama